Gabriel Silva peut désigner :
 Gabriel Silva (né en 1991), footballeur brésilien ;
 Gabriel Silva (né en 1997), coureur cycliste brésilien ;
 Gabriel Silva (né en 2002), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Gabriel Silva Luján (né en 1957), homme politique colombien
 Luís Gabriel Silva (né en 1994), athlète brésilien